Marie Marshall é uma atriz estadunidense.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos